Веронезе () — итальянское слово, относящееся к чему-либо или кому-либо из Вероны.

Персоналии 
 Бонифацио Веронезе (1487—1553) — итальянский художник эпохи Возрождения
 Джузеппе Веронезе (1854—1917) — итальянский математик
 Паоло Веронезе (1528—1588) — итальянский художник эпохи Возрождения

Итальянские коммуны провинции Верона 
 Вело-Веронезе
 Кавайон-Веронезе
 Каприно-Веронезе
 Повельяно-Веронезе
 Риволи-Веронезе
 Ровере-Веронезе
 Черро-Веронезе